Philipp von Hanau-Lichtenberg ist der Name folgender Personen:
* Philipp I. (der Ältere) von Hanau-Lichtenberg (1417–1480), Graf von Hanau, siehe Philipp I. (Hanau-Lichtenberg)
 Philipp II. von Hanau-Lichtenberg (1462–1504), Graf von Hanau-Lichtenberg, siehe Philipp II. (Hanau-Lichtenberg)
 Philipp III. von Hanau-Lichtenberg (1482–1538), Graf von Hanau-Lichtenberg, siehe Philipp III. (Hanau-Lichtenberg)
 Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg (1514–1590), Graf von Hanau-Lichtenberg, siehe Philipp IV. (Hanau-Lichtenberg)
 Philipp V. von Hanau-Lichtenberg (1541–1599), Graf von Hanau-Lichtenberg, siehe Philipp V. (Hanau-Lichtenberg)
 Philipp Wolfgang von Hanau-Lichtenberg (1595–1641), Graf von Hanau-Lichtenberg, siehe Philipp Wolfgang (Hanau-Lichtenberg)